«Отчаянные герои: Сумасбродная гонка» (англ. «Total Drama: The Ridonculous Race»; сокр. «TDRR») — шестой сезон мультипликационных сериалов «Отчаянные герои». Спин-офф серии Отчаянных героев, созданный Томом МакГиллисом и Дженнифер Пертш. Разработан Fresh TV Inc. и Teletoon.

Сюжет 
Это остросюжетная, эпатажная комедия о приятелях, в которой 18 пар незабываемых персонажей подвергаются умственным, физическим и эмоциональным испытаниям в безумной гонке по всему миру.

Каждый новый этап Гонки представляет собой приключение в новой стране, где команды столкнутся с ЖЕСТОКИМИ испытаниями, сбивающими с толку местными обычаями и конкурирующими командами, отчаянно мчащимися к следующей зоне отдыха на пути к конечной финишной черте. Все они будут стараться до предела, но только одна команда выиграет Гонку и получит приз в размере 1 000 000 долларов!

Процесс вылетов в «Сумасбродной гонке» происходит иначе чем вы предыдущих сезонах шоу. Если раньше участники уходили по одному или более, то в этом сезоне шоу уходят парами (командами). Команда получившая билет из «Дон-автомата», выполнившая испытания и пришедшая к зоне отдыха остается в гонке, и получает в следующем раунде первой билет из автомата. А проигравшая пара отправляется домой, в лучшем случае остаётся и проходит в следующий раунд (не всегда). Также правило гонки гласит: «Если в финальной четвёрке, команда уходит в раунде, в котором никто не выбывает, то уходящая команда имеет право выбрать любую ушедшую команду на замену себе». Такой же случай был у команды «Лучшие друзья». На испытании в Аргентине, у зоны отдыха, страус вместе со связанной Китти случайно сталкивает Девина с горы. Девин получил серьёзные травмы, и вместе с Кэрри отказался о дальнейшем участии в шоу. В качестве возвращающейся команды они выбрали «Сёрферов». Ведущий — Дон.

Команды

Испытания 
В гонке есть несколько видов испытаний:

 Ва-банк — испытание для обоих участников.
 Валяй или Наблюдай — один участник смотрит, другой делает.
 Ведение — один участник ведёт другого, второй выполняет свою задачу.
 Промежуточные испытания — испытание между основными, например взять такси, доехать на осле, дойти в зону отдыха, прыгнуть с водопада.
 Супер-команда — несколько команд объединяются.
 Или или — выбор того или другого.
 Бумеранг

Таблица вылетов 

: Оуэн и Ной пришли 11-ые, но получили 20 минут штрафа за то, что Оуэн съел сыр во время конкурса и пришли к финишу без сыра.

: Отец и сын пришли 1-ые, но получили 20 минут штрафа за то, что Дуэйн-Старший зачитал подсказку до того как вышел на берегу к своему сыну и Дуэйн-Старший пытался апеллировать с помощью подкупа, но к счастью ничего не вышло. Модные блогеры пришли 2-ые, но получили 20 минут штрафа за то, что не ехали на поезде по заданию, а плыли на яхте. Близнецы вот уже 3 раз занимают двенадцатое место. 

: Близнецы 4 раз заняли двенадцатое место. Мама и дочь пришли 7-ые, но получили 60 минут штрафа за то, что допустив ошибку в исламской фразе они оба должны были вернуться через долину гейзеров, но вернулась только Келли. В 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 22 и в 24 раунде никто не выбывает. 

: Вегетарианки пришли 1-е, но получили 30 минут штрафа за то, что каждая из них должна была сделать по одному элементу костюма, но оба были сделаны Майлз. 

: Готы пришли 6-ые, однако получили 10 минут штрафа за нарушение правила гроба. 

: После 8 раунда Стефани и Райан стали злобной парочкой.  

: Фигуристы пришли 1-ые, но получили 10 минут штрафа за то, что пришли к финишу без ослов.  

: Фигуристы пришли 1-ые, но получили 30 минут штрафа за то, что пришли, но не спустились на дно скважины, чтобы забрать мяч.  

: Фигуристы пришли 1-ые, но получили 60 минут штрафа за то, что пришли, но оцепили поезд.  

: Лучшие друзья пришли 3-е, но Девин получил тяжёлую травму, когда Китти, привязанная к страусу случайно столкнула его с обрыва. После этого случая, Лучшие друзья отказались от дальнейшего участия в шоу, и потому выбрали на возвращение в шоу Сёрферов.

Озвучивание

Русский дубляж 
На русский язык мультфильм дублирован студией «SDI Media» по заказу канала «Cartoon Network». Режиссёр дубляжа — Андрей Гриневич.

Роли дублировали:

Мультсериалы по алфавиту
Мультсериалы 2015 года
Total Drama